

Населені пункти та їхні частини
 Виґнанув — село в гміні Чемерники Радинського повіту Люблінського воєводства
 Виґнанув — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Виґнанув — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Виґнанув — село в гміні Пшитик Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Виґнанув — село в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґнанув — частина села Недзьвяда в гміні Недзьв'яда Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Виґнанув — частина села Бялачув у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Виґнанув — частина села Сюциці в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Виґнанув — частина села Лонюв у гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Виґнанув — частина села Вулька-Пентковська в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки